

Religião 
 Francisco Xavier — santo católico
 Paróquia de São Francisco Xavier (Mong-Há), em Macau
 Paróquia de São Francisco Xavier (Coloane), em Macau

Topônímia 
 São Francisco Xavier (Lisboa) — antiga freguesia portuguesa
 São Francisco Xavier (bairro do Rio de Janeiro) 
 São Francisco Xavier (São José dos Campos) — distrito 
 Freguesia de São Francisco Xavier (Macau) 
 San Francisco Javier — município salvadorenho

Desambiguações de topônimos